Мелешко:

 Мелешко Валентин Петрович (нар. 1934) — російський геофізик, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки РФ.
 Мелешко В'ячеслав Володимирович (1951—2011) — український вчений у галузі механіки та акустики, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Мелешко Дмитро Вікторович (нар. 1982) — білоруський хокеїст, член національної збірної Білорусі.
 Іван Мелешко — письменник XVI століття.
 Теодосій Мелешко ( 1626) — унійний єпископ Холмський і Белзький.
 Мелешко Фотій Минович (1889—1970) — повстанський отаман.